Okręty o nazwie "Antigua":
"Antigua" (AF-17) był transportowcem żywności, który został nabyty przez US Navy 28 grudnia 1941, ale nigdy nie wszedł do służby. Został wrócony poprzedniemu właścicielowi w 1944.
 USS "Hammond" (PF-73), który został przekazany Wielkiej Brytanii zgodnie z umową lend-lease bywał czasem określany jako "Antigua", gdyż gdy fregata weszła do służby brytyjskiej nosiła nazwę HMS "Antigua" (K501)

Antigua